Больша́я пятёрка:
 Большая пятёрка, или Большая африканская пятёрка — традиционное обозначение пяти видов млекопитающих, являющихся наиболее почётными трофеями африканских охотничьих сафари.
 Большая пятёрка (оркестры США) — традиционное в американской музыкальной критике и журналистике обозначение пяти ведущих симфонических оркестров США.
 Большая пятёрка (психология) — диспозициональная модель личности человека.

См. также 
 Служебная:Указатель по началу названия/Большая пятёрка